Marea Ducesă Maria Pavlovna a Rusiei se poate referi la:

 Marea Ducesă Maria Pavlovna a Rusiei (1786-1859), fiica Țarului Pavel I al Rusiei
 Marie de Mecklenburg-Schwerin (Maria Pavlovna a Rusiei), nora Țarului Alexandru al II-lea al Rusiei
 Marea Ducesă Maria Pavlovna a Rusiei (1890-1958), fiica Marelui Duce Paul Alexandrovici al Rusiei